Gifted (2017), een Amerikaanse film van Marc Webb
 Gifted (1990), een Nederlandse korte speelfilm van Peter Johan Peeters